Moro steht für:
 Moro (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Moro (Adelsgeschlecht), aus Venedig stammendes, später in Bayern ansässiges Adelsgeschlecht
 Moro (Kärntner Adelsgeschlecht), Kärntner Adelsgeschlecht, Ritter 
 Moro (Sprache), Sprache in Afrika
 Moro, Sorte Blutorangen, siehe Orange (Frucht)
 Moro-Reflex, frühkindlicher Reflex
 Moros (Volk), islamische Volksgruppe malaiischer Abstammung aus dem Süden der Philippinen
 Moro, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Morrow-Mercury Motor Car Company

Moro ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moro (Arkansas)
 Moro (Illinois)
 Moro (Maine)
 Moro (Oregon)

weiterer Orte:
 Moro (Parlamento), Aldeia im Suco Parlamento/Osttimor
 Moro (Ort, Parlamento), Dorf im Suco Parlamento/Osttimor
 Moro (Kampung Alor), Stadtteil der osttimoresischen Hauptstadt Dili im Suco Kampung Alor
 Moro (Peru) im Rio-Loco-Tal
 Moro (Pakistan) in der Provinz Sindh
 Moro in der Gemeinde Ribadesella, Spanien, siehe Parroquias von Ribadesella #Moro

geografischer Objekte:
 Moro (Mano), Grenzfluss zwischen Sierra Leone und Liberia
 Moro (Adriatisches Meer), Fluss in Italien
 Provinz Moro, ehemalige Provinz der Philippinen
 Golf von Moro bei Mindanao
 Monte Moro, Berg an der italienisch-schweizerischen Grenze zwischen dem Saastal und dem Valle Anzasca
 Monte-Moro-Pass, Saumpass an der italienisch-schweizerischen Grenze zwischen dem Saastal und dem Valle Anzasca
 Moro (Karimun), indonesische Insel bei Karimun

MORO ist die Abkürzung für:
 MORO, Aktionsprogramm des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung, Modellvorhaben der Raumordnung

Siehe auch:
 Il moro („Der Mohr“)
 Morot
 Moreau
 Moraux
 Mouro

MORO